Lystad ist der Familienname folgender Personen:

 Elsa Lystad (* 1930), norwegische Schauspielerin und Komikerin
 Knut Lystad  (* 1946) norwegischer Schauspieler
 Magne Lystad (1932–1999), ein norwegischer Orientierungsläufer

Sonstiges:
 Lystad Bay, Bucht von Horseshoe Island in der Antarktis